Dziedzice peut désigner :

Toponymie
en Pologne :

 Dziedzice, village du powiat de Krapkowice, dans la voïvodie d'Opole ;
 Dziedzice, village du powiat de Namysłów, dans la voïvodie d'Opole ;
 Dziedzice, village de la voïvodie de Grande-Pologne ;
 Dziedzice, village de la voïvodie de Mazovie ;
 Dziedzice, village de la voïvodie de Poméranie-Occidentale.